Welsh Open 2012 (888真人 Welsh Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 19 februari 2012 i Newport Centre i Newport, Wales. 

Ding Junhui vann sin femte rankingtitel genom att besegra Mark Selby med 9–6 i finalen.

Kval
Kvalet spelades 8–11 februari i Sheffield, England. I kvalet deltog 74 av de 83 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Flera spelare valde att inte delta i kvalet eftersom de inte längre hade någon möjlighet att samla så mycket rankingpoäng att de fick stanna på touren till kommande säsong. Hemmaspelarna Ryan Days och Dominic Dales kvalmatcher avgjordes i samband med huvudturneringen i Newport. De 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringens första omgång.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
Welsh Open Draw
snooker.org

2012 i Storbritannien
Snookersäsongen 2011/2012
2012